МД-2

 МД-2 — советский подрывной запал накольного типа времён ВОВ
 МД-2 — стандартный бланк грузовой логистической декларации строгой отчетности 
 МД-2 (от Микрофон Динамический, второй образец) — советский микрофон производства Ленинградского завода радиоизделий

Может также означать:

 МД-2 — сборно-разборный модульный блок производства Волгоградского завода весоизмерительной техники
 МД-2 — химический мелиорант в виде природного дробленого мела, применяемый для известкования кислых почв